La Paz (španjolski za mir) je naziv mnogih mjesta:

 Argentina
Gradovi
 La Paz (Entre Ríos, Argentina)
 La Paz (Mendoza, Argentina)
Departmani
 La Paz, departman (Catamarca, Argentina)
 La Paz, departman (Entre Ríos, Argentina)
 La Paz, departman (Mendoza, Argentina)

 Bolivija
 La Paz, glavni grad Bolivije
 La Paz (departman u Boliviji)

 Filipini
 gradovi:
 La Paz (Abra, Filipini), 
 La Paz (Agusan del Sur, Filipini)
 La Paz (Leyte, Filipini)
 La Paz (Tarlac, Filipini)

 Honduras
 La Paz, Honduras
 La Paz, departman (Honduras)

 Meksiko
 gradovi:
 La Paz (Baja California Sur, Meksiko)
 La Paz (Chihuahu, Meksiko)
 La Paz (Coahuila, Meksiko)
 La Paz (México, Meksiko)
 La Paz (Michoacán, Meksiko)
 La Paz (Nuevo León, Meksiko)
 La Paz (Oaxaca, Meksiko)

 Salvador
 La Paz, departman (Salvador)

 SAD
 La Paz, Indiana
 La Paz, okrug (Arizona)